Rätta virket kan avse:

 Rätta virket (roman) – roman från 1979 av Tom Wolfe
 Rätta virket (film) – amerikansk film från 1983 med originaltiteln The Right Stuff, baserad på Wolfes roman
 en gruppering inom Timrå IK Supporterklubb